Рок может означать:

 Рок — несчастная, злая, тяжёлая судьба, мрачное предопределение, горькая участь.

Искусство

Музыка 
 Рок () — обобщающее название многих направлений современной музыки.
 «Рок» — шестой альбом группы «Наив», 2001 год.

Фильмы 
 «Рок» — СССР, 1987.
 «Рок» — Россия, 2017.
 «Рок» — российская кинокомпания.

Топонимы

Франция 
 Рок — коммуна, департамент Верхняя Гаронна.
 Рок — коммуна, департамент Жер.
 Рок — коммуна, департамент Кальвадос.

США 
 Рок — озеро в Висконсине.
 Рок — река в Миннесоте и Айове.
 
 Рок — тауншип в Миннесоте.

Персоналии

Политики 
  (род. 1947) — канадский федеральный министр и дипломат.
 Рок, Клеман-Эмиль (1880—1964) — французский кардинал.

Музыканты 
 Рок, Боб (род. 1964) — канадский музыкант, автор песен, звукорежиссёр и продюсер.
 Рок, Пит (Питер Филлипс, род. 1970) — американский музыкальный продюсер, битмейкер и рэпер.
 Рок, Роб — американский певец в жанре «хеви-метал», автор песен.

Актёры 
 Рок, Крис (род. 1965) — американский комический актёр и сценарист.
 Рок, Крисси (род. 1958) — британская актриса.
 Рок Хадсон (1925—1985) — американский актёр.

Спортсмены 
 Рок, Келси (род. 1994) — канадская кёрлингистка.
 Рок, Майкл (1899—?) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1928 года.
 Рок, Марсель (род. 1971) — канадский кёрлингист.
 Рок, Эндрю (род. 1982) — американский спринтер.

Другие 
 Рок Бразилец — пират XVII века на Тортуге.
 Рок, Джозеф (Йозеф; 1884—1962) — американский натуралист, географ и лингвист.
 Рок, Джон (1890—1984) — американский врач, известный как пионер искусственного оплодотворения и апологет контрацепции.
 Рок, Жаклин (1926—1986) — известна как муза и вторая жена Пабло Пикассо.
 Рок, Мик (1948—2021) — британский фотограф.
 Рок, Пьер (1685—1748) — французский богослов, швейцарец, протестант.
 Рок, Рюрик Юрьевич (1898—1962) — российский поэт, лидер литературной группы «Ничевоки».
 Рок, Фокион (1891—1945) — греческий скульптор, карикатурист и писатель.

 Рок Ли — персонаж манги и аниме «Наруто».

Аббревиатура 
 РОК (Русский охранный корпус) — корпус, сформированный из русских эмигрантов и граждан СССР, действовавший на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны.

См. также 

 Rock (значения)
 Рокс
 Рокси (значения)